Sinker steht für:
 Sinker (Baseball), Wurftechnik beim Baseball
 Sinker (Surfbrett), bestimmte Art eines Surfbretts

Sonstiges:
 Sinker Rock, Klippenfelsen im Palmer-Archipel, Antarktis